A Derrick epizódjainak listája a népszerű német krimisorozat 1974 és 1998 között bemutatott epizódjainak adatait tartalmazza, a magyar nyelvű címekkel együtt. Miután egyes részeket nem szinkronizáltak, azok hivatalos magyar címe ismeretlen. Magyarországon a sorozat epizódjai közül elsőként a Kamilla kis barátja című, 13. részt sugározták 1978. március 11-én, a szombat esti főműsoridőben, 20 óra 5 perces kezdéssel.

Ha az első és második szinkronváltozat címei eltérnek, törtvonal (/) választja el a két címet. A Magyarországon nem sugárzott epizódok címét fordításban, aposztrófok között, a rajongók által adott címeket zárójelben, a megjegyzéseket zárójelben, dőlt betűvel tűntettük fel.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái